Panamerikanska mästerskapet i landhockey för herrar 2017 var den femte upplagen av Panamerikanska mästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i USA.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

2017
2017 i USA
Sportåret 2017
Internationella sportevenemang i USA
Landhockey i USA
Sportevenemang i USA